Flying Home peut faire référence à :

 Flying Home, un film belge de 2014 réalisé par Dominique Deruddere
 , un standard de jazz